Кубок Шпенглера 2006 — 80-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2006 року. Переможцем стали господарі змагань «Давос».

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Павел Брендл (Мора ІК) 7 (4+3)

Команда усіх зірок
 Воротар: Костянтин Барулін («Хімік» Московська область)
 Захисники: Нік Науменко («Давос») — Ярно Култанен («Мора ІК»)
 Нападники: Майкл Різен («Давос») — Павел Брендл («Мора ІК») — Александр Дейгл («Давос»)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2006
2006 у хокеї з шайбою
Грудень 2006
2006 у швейцарському спорті